Kabinett Pelloux steht für folgende Regierungen Italiens:
 Kabinett Pelloux I, 36. Kabinett des Königreiches (1898–1899), historische Linke
 Kabinett Pelloux II, 37. Kabinett des Königreiches (1899–1900), historische Rechte